Název Rudohoří může označovat:
 Janovické rudohoří – polské pohoří, na východě Krkonoš
 Slovenské rudohoří – největší slovenské pohoří, část Karpat
 starší název pro Krušné hory (z německého Erzgebirge)